Nikolaus Andreas Reinhart ist der Name folgender Personen:

* Nikolaus Andreas Reinhart (Unternehmer, 1809) (1809–1871), deutscher Lederfabrikant
 Nikolaus Andreas Reinhart (Unternehmer, 1841) (1841–1910), deutscher Lederfabrikant und Politiker (NLP)